Osoby o tym nazwisku:
 Artur Ferencowicz – polski bankier
 Jan Ferencowicz – polski inżynier mechanik
 Józef Ferencowicz – polski oficer